Raymond Price ist der Name folgender Personen:

* Raymond A. Price (* 1933), kanadischer Geologe

Siehe auch:
 Ray Price